Goja kan syfta på:

 Goja – en återkommande rollfigur framförd av Jan Rippe
 Goja Dongri – ett berg i Indien
 Goja Terara – ett berg i Etiopien
 Jabal Goja – en kulle i Sydsudan

Se även 
 Goya – flera betydelser